Pavane est le nom d'une danse de cour lente du .

Ce nom désigne aussi :
 Pavane, un roman uchronique de l'écrivain britannique Keith Roberts ;
 la Pavane  en fa dièse mineur, une œuvre symphonique avec chœurs composée par Gabriel Fauré en 1887 ;
 la Pavane pour une infante défunte, une œuvre pour piano de Maurice Ravel composée en 1899 et orchestrée en 1910. Il a également composé Ma mère l'Oye, une suite pour piano quatre mains dont la première pièce s'intitule Pavane de la Belle au bois dormant ;
 la Pavane, , une œuvre pour piano ou orchestre composée par Mel Bonis en 1904 ;
 la Pavane, une œuvre pour quatuor de saxophones de Fernande Decruck composée en 1933.